es el nombre de un dojo establecido en noviembre de 1931 en Shizuoka, Japón.

El Dojo 
El hermano y amigos del maestro Minoru Mochizuki construyeron este dojo para el maestro Michozuki mientras él se recuperaba de una pleuresia. El nombre del dojo proviene de una expresión japonesa que significa "el lugar donde se cultiva la verdad" y refleja los ideales de su maestro. En su inauguración en 1931 muchas personalidades de Tokio, incluyendo el legendario maestro de artes marciales Morihei Ueshiba, el almirante Isamu Takeshita y el general Makoto Miura concurrieron. El dojo fue reconstruido luego de la Segunda Guerra Mundial (1939- 1945).

El dojo Yōseikan fue el centro de enseñanza de varias artes marciales tradicionales en la prefectura de Shizuoka hasta 1970. Varias artes marciales tradicionales del Japón con, y sin armas eran practicadas en el dojo, estas posteriormente fueron sintetizadas inicialmente por el maestro Minoru Mochizuki, dentro del Yoseikan Aikido; y posteriormente fueron reestructuradas por su hijo Hiroo Mochizuki. Las artes marciales incluyen: aikido, judo, karate, kempo mongol, kickboxing, kobudo, iaido y Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. En los años70, el Yoseikan se convirtió en la casa central del yoseikan Budo, el estilo actual desarrollado por el hijo de Minoru mochizuki; Hiroo Mochizuki. Sin embargo en la actualidad, el Yoseikan Budo posee su propia federación mundial la denominada International Yoseikan Budo Federation (IYBF), con base en Francia. 

En la actualidad, el dojo en Japón es la sede de la International Budo Seifukai Federation, la cual mantiene la práctica inicial del yoseikan que es más enfocada a las artes marciales tradicionales japonesas (Aikido, Judo, Karate, Kobudo); el dojo es dirigido por Tetsuma Mochizuki, hijo también del maestro Minoru Mochizuki.

El Yōseikan dojo está ubicado en Mukoshikiji 846, Shizuoka-shi, Japón.

Estilos y sistemas derivados del Yoseikan 

Varios de los alumnos y discípulos del maestro Minoru Mochizuki, dieron lugar a otros sistemas a partir del Yoseikan Aikido. Jim Alcheik y Ronald Hernaez, desarrollaron el sistema del Nihon Tai-Jitsu, y Jan Jansessens y Alain Floquet los sistemas de Aikijujutsu Yoseikan y aikibudo moderno. Uno de los hijos del maestro, el franco-japonés Hiroo Mochizuki desarrolló el popular sistema deportivo del Yoseikan Budo, que no solo incluye las artes del gendai budo, como el Aikido, el Judo y el Karate, sino además el kobudo o manejo de armas tradicionales, el Jujutsu, el kickboxing, y hasta el sistema de equitación samurái o bajutsu, bajo un solo formato.

Igualmente El Karate estilo Yoseikan basado en el karate estilo Shotokan, fue otro derivado de la divulgación marcial del maestro m. Mochizuki; este busca ser más rápido en la ejecución de los diferentes gestos, un mayor desarrollo de luxaciones y proyecciones, y además un mayor énfasis en el ajuste de los movimientos. En el Japón está representado por el maestro Teruo Sano, alumno del maestro Minoru Mochizuki quien lidera la organización Yoseikan Ryu Karate International. En el Reino Unido está representado por Chris Clarry, En Australia por Branco Bratich, y en Canadá por Aymé Favre, Andre Bertrand, Jim Hartnell, Jacques A. Marleau, Michel Shaheen, y Marc Asselin.

Referencias

Véase también 
 Yoseikan Budo Ampliamente difundido a nivel mundial en Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia, y Sur América
 Yoseikan Aikido practicado en grupos limitados en Europa, y Vietnam. 
 Yoseikan Karate basado en los estilos de karate; shotokan, y wado ryu, practicado especialmente en Australia
 Aikijujutsu Yoseikan Practicado en Europa
 Nihon Tai-Jitsu Practicado en Europa y Asia

Enlaces externos 
 Yoseikan Hombu Dojo
 Yoseikan World Federation
 International Yoseikan Budo Federation
 Seifukai, formerly Yoseikan Dojo in Shizuoka, Japan

Edificios y estructuras de Japón
Arquitectura de Japón del siglo XX